Nico Hammannn (Eberbach, 1988. március 16. –) német labdarúgó, az 1. FC Magdeburg középpályása.

További információk 

Adatlapja a Transfermarkt oldalán

1988-ban született személyek
Német labdarúgók
A TSG 1899 Hoffenheim II labdarúgói
A TSV 1860 München II labdarúgói
Az 1. FC Kaiserslautern II labdarúgói
Az Arminia Bielefeld labdarúgói
A KSV Hessen Kassel labdarúgói
Az 1. FC Magdeburg labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek